Wetter steht für:

 das meteorologische Wetter
 die umgangssprachliche Bezeichnung für ein Unwetter
 im Bergbau die im Bergwerk vorhandene Luft, siehe Wetter (Bergbau)
 in Marschgebieten ein Kanal oder großer Entwässerungsgraben, siehe Wetterung

Orte:

 Wetter (Hessen), Stadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Wetter (Melle), Stadtteil von Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen, früher selbständige Gemeinde 
 Wetter (Ruhr), Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wetter (Volkmarsen), Wüstung in der Gemarkung der Stadt Volkmarsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Fluss:

 Wetter (Fluss), rechter Zufluss der Nidda beim Stadtteil Assenheim, Niddatal, Wetteraukreis, Hessen

Wetter ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Wetter (1694–1764), Schweizer Unternehmer und politischer Beamter
 Alexandre Wetter (* 1986), französisches Model und Filmschauspieler
 Alfons Wetter (1894–1958), deutscher Jurist, Senatspräsident am Bundesfinanzhof
 August Wetter (1890–1970), deutscher Politiker (NSDAP)
 Augustin Wetter (1765–1838), deutscher Architekt, Stadtbaumeister von Mainz
 Edgar Wetter (* 1931), deutscher Fußballspieler
 Ernst Wetter (1877–1963), Schweizer Politiker (FDP)
 Evelin Wetter (* 1969), deutsche Kunsthistorikerin
 Fabian Wetter (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Frank Wetter (* 1959), deutscher Handballspieler
 Friedrich Wetter (* 1928), Erzbischof von München und Freising (1982–2008)
 Gustav A. Wetter (1911–1991), österreichischer Jesuit und Historiker
 Helmut Wetter (* 1949), deutscher Maler 
 Immolata Wetter (1913–2005), Generaloberin der Maria-Ward-Schwestern und führende Maria-Ward-Forscherin
 Jakob Zellweger-Wetter (1723–1808), Schweizer Kaufmann, Textilunternehmer, Ratsherr, Regierungsmitglied, Landammann und Tagsatzungsgesandter
 Johann Rudolf Wetter (* 1705; † nach 1767), Schweizer Textilunternehmer und Industriepionier aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Lorenz Wetter (1654–1734), Schweizer Kaufmann und Politiker
 Lorenz Wetter (Politiker, 1726) (1726–1793), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Olive Emil Wetter (* 1980), Schweizer Pianist
 Oliver Wetter (* 1978), deutscher Illustrator
 Peter Wetter (1930–2020), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Reinhard Wetter (* 1947), deutscher Zivil- und Arbeitsrechtler, Teilnehmer der Studentenbewegung der 1960er Jahre
 Rudolf Schmidt-Wetter (1919–1978), deutscher Apotheker, Pharmaziehistoriker und Herausgeber
 Thomas Wetter (* 1953), deutscher Medizininformatiker und Hochschullehrer

Familien mit diesem Namen:
 Wetter (Familie, Appenzell Ausserrhoden)

Wetter als Substantiv:
 Wetter ist eine Person. die regelmäßig wettet.

Siehe auch:

 Funkwetter
 Weltraumwetter
 Wettern